Вали може да се отнася за:

 Вали (град) – столица на британската задморска територия Ангуила
 Вали (син на Один) – бог в скандинавската митология, син на Один
 Вали (син на Локи) – персонаж в скандинавската митология, син на Локи
 Окръзи в САЩ
 Вали (окръг, Айдахо)
 Вали (окръг, Монтана)
 Вали (окръг, Небраска)